Nels ist ein Vor- und Familienname.

 Vorname
 Nels Cline (* 1956), US-amerikanischer Gitarrist des Modern Creative Jazz
 Nels H. Smith (1884–1976), US-amerikanischer Politiker (Republikanische Partei)
 Nels Stewart (1902–1957), kanadischer Eishockeyspieler

 Familienname
 Eduard Ignaz Nels (1833–1906), deutscher Unternehmer, Lederfabrikant und Mitglied des Deutschen Reichstags
 Louis Nels (1855–1910), deutscher Beamter, Jurist  und Reichskommissar von Deutsch-Südwestafrika (1890–1891)
 Edouard Nels, Verleger von Ansichtskarten, siehe :c:Category:Nels/Thill postcards

NELS steht für
 Northwest European LORAN-C System, siehe LORAN

 Siehe auch
 Nils
 Nehls